Kovács Pál
 Kovács Pál (1698–1753) jezsuita szerzetes, író
 Kovács Pál (1802–1882) teológus, pozsonyi kanonok
 Kovács Pál (1808–1886) orvos, író, szerkesztő, az MTA levelező tagja
 Kovács Pál (1848–1932) gépészmérnök, országgyűlési képviselő
 Kovács Pál (1855–1915) jogakadémiai igazgató, újságíró
 Kovács Pál (1892–1914) az első világháború első hősi halottja
 Kovács Pál (1892–1953) politikus, országgyűlési képviselő
 Kovács Pál (1901–1976) politikus, országgyűlési képviselő
 Kovács Pál (1908–1974) a Fővárosi Tanács elnökhelyettese (1959–1965)
 Kovács Pál (1912–1995) hatszoros olimpiai bajnok vívó, sportvezető
 Kovács Pál (1937) hatósági, berepülő pilóta, sportrepülő, oktató
 Kovács Pál (1940–2000) politikus, népjóléti miniszter, Dunaújváros polgármestere
 Kovács Pál (1943) argentínai magyar színész 
 Kovács Pál (1952) operaénekes (bariton)
 Kovács Pál pedagógus
 Kovács Pál műrepülő
 Kovács Pál (1963) politikus, államtitkár, atomenergetikai szakember

Kovách Pál
 Kovách Pál (1810–1888) római katolikus kanonok, jogakadémiai tanár, apát

Kováts Pál
 Kováts Pál (1788–1867) tanár, táblabíró

hasonló nevűek
 Kovács Pál Rupert (1742–1803) teológus, bencés áldozópap